A Caribbean Mystery — romance policial de Agatha Christie, publicado em 1964, protagonizado pela detetive amadora Miss Marple
 Academy of Country Music — premiação musical dos Estados Unidos

 Antônio Carlos Magalhães — político brasileiro originário do estado da Bahia
 Antônio Carlos Magalhães Neto — político brasileiro originário do estado da Bahia
 Associação Cristã de Moços — associação desportiva e educacional cristã
 Association for Computing Machinery — Associação para Maquinaria de Computação
 Associazione Calcio Milan — clube de futebol da Itália, também referido como A.C. Milan

Ver também 

Desambiguações de siglas